Лісозахисна́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Лісозахисна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Лісозахисна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лісозахисна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Лісозахисна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці